Mathis (automerk), een voormalige Duits/Franse autofabrikant
 Mathis (Texas), een Amerikaanse plaats
 René Mathis, een James Bondpersonage
 Mat (rivier), de Oudgriekse naam van de rivier Mat